Объединённое сельское поселение — муниципальное образование в Егорлыкском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Объединённый.

Административное устройство 
В состав Объединённого сельского поселения входят:
 хутор Объединённый;
 хутор Дудукалов;
 хутор Калмыков;
 хутор Новая Деревня;
 хутор Терновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Поселение на официальном сайте района 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Егорлыкского района